3 miejscowości w Polsce:
 Osieczki – leśniczówka w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Borzytuchom
 Osieczki – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice 
 Osieczki – osada w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Choczewo